Steinweg steht für:

Orte:
 Leipziger Steinweg, Gemeinde westlich vor Eilenburg im Amt Eilenburg 
 Torgauer Steinweg, Gemeinde östlich vor Eilenburg im Amt Eilenburg
 Steinweg (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinweg (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinweg (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinweg-Pfaffenstein, Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Regensburg

Personen:
 Gernot Steinweg (* 1944), freier Filmemacher und -produzent
 Georg Friedrich Steinweg (1700–1762), deutscher Theologe
 Heinrich Steinweg (1797–1871), deutsch-amerikanischer Klavierbauer und Gründer von Steinway & Sons
 Klara Steinweg (1903–1972), deutsche Kunsthistorikerin
 Leo Steinweg (1906–1945), deutscher Motorradrennfahrer
 Marcus Steinweg (* 1971), deutscher Philosoph und Künstler
 Reiner Steinweg (* 1939), deutscher Friedensforscher
 Rudolf Steinweg (1888–1935), deutscher Automobilrennfahrer
 Stefan Steinweg (* 1969), deutscher Radsportler
 Theodor Steinweg (1825–1889), deutscher Klavierbauer (Sohn von Heinrich Steinweg)
 Walter Steinweg (1899–1960), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Steinweg (1835–1896), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Klavierbauer (Sohn von Heinrich Steinweg), siehe William Steinway
 Wolfgang Steinweg (1947–2001), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gertrud Steinweg (1899–1976), deutsche Tänzerin, Choreografin, Ballettmeisterin

Straßen:
 Steinweg (Braunschweig), Straße in Braunschweig
 Steinweg (Düren), historische Innerortsstraße in Düren
 Steinweg (Frankfurt am Main), Einkaufsstraße in der Frankfurter Innenstadt
 Steinweg (Quedlinburg), Straße in Quedlinburg mit zahlreichen Kulturdenkmalen

Unternehmen:
 Grotrian-Steinweg, Braunschweiger Klavierbauunternehmen

Siehe auch:
 Steinerner Weg
 Steingasse (Begriffsklärung)
 Steinstraße (Begriffsklärung)
 Steinway (Begriffsklärung)
 Steinweeg
 Stoneways